Primera División 1965/1966 był 35 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. 
Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 3 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1965/1966:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

Atlético Madryt zdobyło swój 5. tytuł Mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej